Det britiske heavy metal-band Judas Priest har udgivet 18 studiealbums, 6 livealbum, 7 opsamlingsalbum, og 29 singler.

Album

Studiealbum

Livealbum

Singler

Opsamlingsalbum / bokssæt 

''* = opsamlingsalbum som kun indeholder sange fra Rocka Rolla og Sad Wings of Destiny. Disse fire opsamlinger blev udgivet af Gull/Koch, uden bandets velsignelse, i forsøg på at tjene penge på Judas Priests popularitet.

Videoer / dvd'er 

Diskografier
Diskografi